Mariacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mariacher (1910–1985), österreichischer Skispringer und Skirennläufer
 Heinz Mariacher (* 1955), österreichischer Alpinist
 Heribert Mariacher (* 1965), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Stephan Mariacher (1860–1937), österreichischer Ordensgeistlicher, Abt des Stiftes Stams